Bouza peut désigner :
 La ville de Bouza au Niger,
 Le département de Bouza au Niger,
 La bière traditionnelle Bouza d'Égypte et du Soudan.

Homonymie de toponyme